Hans-Jürgen Dörner kan syfta på:

* Hans-Jürgen Dörner (född 1944), tysk jurist
 Hans-Jürgen Dörner (1951–2022), tysk fotbollsspelare